Roncagliolo puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Personajes 
 Rafael Roncagliolo (Lima, 1944), sociólogo, periodista y profesor universitario peruano, especializado en derechos de la comunicación.
 Santiago Roncagliolo (Lima, 1975), escritor, dramaturgo, guionista, traductor y periodista peruano.